Let It Enfold You — дебютный альбом американской пост-хардкор-группы Senses Fail, вышедший 7 сентября 2004 года на лейбле Vagrant Records. С момента выхода диск был продан тиражом более 300 000 экземпляров. Подарочное издание альбома содержит пять дополнительных бонус-треков и DVD-диск с концертными записями из тура Taste of Chaos. Let It Enfold You — последний альбом группы с участием бывшего гитариста Дейва Миллера.

Список композиций 
 «Tie Her Down» — 3:08
 «Lady in a Blue Dress» — 3:17
 «You’re Cute When You Scream» — 2:25
 «Buried a Lie» — 2:59
 «Bite to Break Skin» — 3:31
 «Rum Is for Drinking, Not for Burning» — 2:43
 «Slow Dance» — 3:06
 «Choke on This» — 3:22
 «NJ Falls Into the Atlantic» — 3:48
 «Let It Enfold You» — 5:03
 «Irony of Dying On Your Birthday» — 2:59
 «Angela Baker and My Obsession With Fire» — 4:03
 «Martini Kiss» — 3:51

Бонус-треки 
 «Institutionalized» (Suicidal Tendencies cover) — 3:48
 «American Death» — 3:32
 «Lady in a Blue Dress (Acoustic)» — 3:21
 «Buried a Lie (Acoustic)» — 3:04
 «Rum Is for Drinking, Not for Burning (Acoustic)» — 3:04</ol>

Подарочное издание 
Концертные записи с Taste of Chaos тура:
 «Bloody Romance»
 «You’re Cute When You Scream»
 «Irony of Dying on Your Birthday»

Видеоклипы:
 «Buried A Lie»
 «Rum is For Drinking, Not For Burning»

Участники записи 
 Mike Glita — гитара
 Dave Miller — гитара
 Buddy Nielsen — вокал
 Dan Trapp — ударные
 Garrett Zablocki — гитара

Примечания 

Альбомы Vagrant Records
Дебютные альбомы 2004 года